7-Eleven (wielerploeg), een wielerploeg
 7-Eleven (winkelketen), een winkelketen